Сезон 2014/2015 на Световната купа по ски скокове започва на 22 ноември 2013 г. на шанцата Фогтланд Арена в немския град Клингентал и ще завърши на шанцата Леталница в словенската местност Планица. Окончателният график за купата е одобрен през юни 2014 г. в Барселона. Ще се проведат 32 индивидуални състезания (в това число шест по ски полети) и пет отборни състезания.

Календар на състезанията 

Обяснение:

Генерално класиране за Световната купа

Генерално класиране по страни 

Държавите без точки, но с изяви са:
  Естония
  Гърция
  Казахстан
  Канада
  Нидерландия
  Румъния
  Швеция

Източници 
  Oфициален календар на състезанията // fis-ski.com
  Резултати // fis-ski.com

Бележки 

Ски скокове